Пороки сердца:
 Пороки сердца в кардиологии — дефекты в структуре сердца, стеноз и/или недостаточность клапанов сердца
 Порок сердца — фильм Луи Маля (Франция, 1971).